Чемпионат Кипра по футболу 1982/83 — 45-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «Омония» из Никосии.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1982/1983
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1982 году
Спорт на Кипре в 1983 году